

Acervos online de revistas 

 The Alcade, (University of Texas Alumni Magazine) in image via Google Free
 American Cowboy, in image via Google Free
 Atlanta Magazine, in image via Google Free
 Atlantic Monthly, (1857-1901) in image Free and (1857-1995) partial and (1995- ) in text Free
 Backpacker, in image via Google Free
 Baseball Digest, in image via Google Free
 Best Life, in image via Google Free
 Better Nutrition, in image via Google Free
Bicycling, in image via Google Free
 Billboard, in image via Google Free
 Black Belt, in image via Google Free
 Black World/Negro Digest, in image via Google Free
 Boys' Life, in image via Google Free
 Building Systems, in image via Google Free
 The Bulletin of Atomic Scientists, in image via Google Free
 Cincinnati Magazine, in image via Google Free
 CIO, in image via Google Free
 Collector's Guide, in image via Google Free
 A Country Friend, (2007- )
 Cruise Travel, in image via Google Free
 D`ÉPATE, 
 Digital Comic Museum, 
 Dwell, in image via Google Free
 Ebony, in image via Google Free
 Ebony Jr., in image via Google Free
 Flecking Records, Free
 GRAND Magazine, The magazine for GRANDparents!, 
 Green Living Journal Columbia River/PDX, A Practical Journal for Friends of the Environment, 
 Grub Street, Free
 Harper's Magazine, (1850- )
 House to House Heart to Heart, Online Free

 Indianapolis Monthly, in image via Google Free

 Jet, in image via Google Free
 Liberty, in image via Google Free
 Life, in image via Google Free
 Log Home Design Ideas, in image via Google Free
 Log Home Living/Timber Frame Homes in image via Google Free
 Mac Life, in image via Google Free
 Maximum PC, in image via Google Free
 Men's Health, in image via Google Free
 Mother Jones, in image via Google Free
 Mountain Bike, in image via Google Free
 MVDIT TECH BOOK, Free
 netmag - The Complete Magazine, Free
 New York Magazine, (1998- ) index and partial in text Free in image via Google Free
 Newsweek, (1990- ) in text Free 
 Organic Gardening, in image via Google Free
 Parabaas (in Bengali) [www.parabaas.com]
 Popular Mechanics, in image via Google Free
 Popular Science, in image via Google Free
 Prevention Magazine, in image via Google Free
 Runner's World, in image via Google Free
 Running Times, in image via Google Free
 Sapna magazine
 Spiritual Lounge E-Magazine, "'Free'"
 Skeptical Inquirer, (1976- ) partial Free
 Sports Illustrated, (1954- ) in text Free 
 The Economist (1997- ) Free
 The Skeptic (Australian Skeptics) (1981- ) Free
 Superinteressante, (1987- ) in text Free
 Time, (1923- ) in text Free
 U.S. News & World Report, Free
 Vegetarian Times in image via Google Free
 Veja (1968- ) in image Free
 Weekly World News in image via Google Free
 Windows Vista: The Official Magazine, in image via Google Free
 Women's Health in image via Google Free
 Yoga Journal in image via Google Free
 Welsh Newspapers and Magazines, National Library of Wales - Free, searchable access to up to 300 titles of pre-1900, up to 2 million pages, of newspapers and magazines relating to Wales and the Welsh. This project will be undertaken during 2009-2012.
 Open Source Magazine (Internet) Free

Ver também
 Lista de acervos online de jornais
 Lista de acervos online de imagens

Commons:Recursos Multimédia de utilização livre

Bibliotecas digitais
acervos online de revistas